В регионе Косово, на который претендуют Сербия и Республика Косово, находится около 30 городов, большинство из которых контролируется частично-признанной Республикой Косово. Некоторые города, такие как северная часть Косовска-Митровица, Лепосавич и Звечан, в основном расположенные в Северном Косово, контролируются сербами и временной администрацией ООН. Крупнейшими городами Косово являются Приштина (столица Республики Косово), Призрен, Гнилане, Печ.

Список городов

См. также 
 Города Сербии

Примечания 
 
Косово и Метохия